César Ortiz Albaladejo (Murcia, 1987), conocido también como César Poetry Ortiz Albaladejo o César Poetry, es un escritor, especialista en pedagogía, maestro de primaria y coach español, quien ha publicado algunas obras literarias tanto en España como en Latinoamérica.

Biografía 
César Ortiz es natural de la ciudad española de Murcia, desde muy joven se interesó por el conocimiento y las letras desde su adolescencia se ha interesado por la literatura, lo que lo llevó a convertirse en un novel escritor, en su ciudad natal participó en diversos eventos literarios con relatos cortos y poemas de su autoría.

A la edad de diecisiete años inicia sus estudios de Magisterio en el área de Educación Física, luego de culminarlos se muda por un breve periodo a la ciudad de New Jersey, donde continuó explorando el mundo de la literatura.

A su regreso a España, se residenció en la ciudad de Madrid, donde realizó estudios universitarios en Lenguas Extranjeras, específicamente en Inglés; regresó a Murcia e ingresó a la universidad para estudiar Pedagogía 

En Murcia, su ciudad natal, trabajó como docente en un centro de Educación Primaria y Secundaria, donde formó parte del Equipo Directivo, en esta época comparte su experiencia en el campo de la educación con su labor como escritor, logrando publicar algunos de sus trabajos.

En el mundo literario se le conoce como César Poetry Ortiz Albaladejo, además muchos de sus trabajos son firmados con el nombre de César Poetry, incluso bajo este nombre aparecen las reseñas sobre sus obras en medios de comunicación social.

Su formación en las áreas de educación física y crecimiento personal y su sentido social lo han llevado a colaborar con diversas organizaciones comunitarias en Murcia que se dedican a brindar apoyo a sectores vulnerables, especialmente a inmigrantes.

Otra de las pasiones de César Ortiz es viajar, ha tenido la oportunidad de viajar a países como Reino Unido e Irlanda, para conocer ciudades Dublín, Liverpool o Malta, experiencia que le ayudado en su formación como escritor.

La obra literaria de César Ortiz ha sido publicada tanto en España como en Latinoamérica por diversas editoriales como Mueve tu lengua, Alfaguara, Vivelibros e Inefable Ediciones; este autor además le da gran importancia a la narración que varias emisoras de radio dan a sus relatos, ya que le permite llegar en voz en off a miles de oyentes, quienes disfrutan en este momento de sus obras, gracias a la colaboración del programa de radio El sueño de Andrómeda, donde colabora en selección de la poesía que se comparte con los oyentes.

Obra Literaria 
La obra de César Ortiz expresa su espíritu juvenil con poesías, reflexiones, diarios, cuentos y mucho más. Además, la colaboración con bloggers, ilustradores y también, con instagramers logran dar diseño con calidad de obras de arte que ofrecen una vida especial a sus obras.

La línea curva que lo endereza todo 
Su primera obra, La línea curva que lo endereza todo, poemario que publica en 2016 la editorial Vivelibro, donde el escritor muestra todo su potencial expresivo y logra definir la significación de una simple sonrisa que puede enderezar la vida, es una obra que transmite el optimismo como su principal valor y opción.

Infinita 
Es su segundo poemario que publica en el año 2017 Frida Ediciones (actual Editorial Mueve tu Lengua), entrega sus poemas donde expresa su visión sobre el amor y desamor, cuenta en esta obra con el apoyo de diversos autores que le ayudan a definir el término Infinita.

La línea curva de tu sonrisa 
El éxito de su primer libro amerita de una reedición en 2017, que contó con el prestigio de la Editorial Alfaguara y tiene ilustraciones de Elena Pancorbo y además, incluye un CD y audios con recitales de varios cantautores españoles que cantan líneas de su libro de poesía revelación.

Contigo, una y otra vez 
Es su obra híbrida entre novela y poesía que cuenta una historia de amor y superación inspirada en la realidad que invita a los lectores a reflexionar sobre las cosas importantes de la vida, es ilustrada por Ana Santos, una reconocida ilustradora española. Fue editada por la editorial Alfaguara en 2018.

Caótica 
Noviembre de 2018 la editorial Inefable Ediciones,publica Caótica una obra de poemas y prosa poética, donde César Poetry expresa mayor intensidad literaria y lo hace con su con la cual promueve la publicación de más autores en España. Para ese momento, el escritor cuenta con medio millón de lectores en sus redes sociales quienes se identifican con sus versos de amor y desamor.

Referencias 

Escritores de España
Murcia